Jméno a příjmení Martin Kraus nosí více osobností:

 Martin Kraus (fotbalista) (* 1992) – český fotbalista
 Martin Kraus (herec) (* 1983) – český herec
 Martin Kraus (zpěvák) (* 1955) – český zpěvák